Plaats in Indonesië
 Pakisan (Kubutambahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Pakisan (Cawas), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Pakisan (Patean), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java